Bento, een Japanse lunchmaaltijd
 Manuel Bento (1948-2007), een voormalige Portugese voetbaldoelman
 Paulo Bento (1969), een Portugese voetbaltrainer en oud-speler